Rosche steht für

 eine Gemeinde im Landkreis Uelzen, Niedersachsen, siehe Rosche
 eine Samtgemeinde in Niedersachsen, siehe Samtgemeinde Rosche
 eine Brennerei in Haselünne
 ein altes Flächenmaß, siehe Rosche quadrate

Rosche ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rosche (1884–1947), sudetendeutscher Jurist, Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Paul Rosche (1934–2016), deutscher Ingenieur, Motorenentwickler bei BMW